Джон Пол Гомес () — филиппинский шахматист, гроссмейстер (2009).

Звание международного мастера получил в 2007 году, гроссмейстера — в 2009 году.

В составе сборной Филиппин участник трёх шахматных олимпиад (2008, 2010, 2014).

По данным ФИДЕ, является пятым по силе шахматистом Филиппин. В Азии входит во вторую сотню игроков, в мировом рейтинге находится во второй тысяче.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Филиппин